Gedeo peut désigner :
 Gedeo, un ancien awraja de la province du Sidamo en Éthiopie
 la zone Gedeo, l'une des 9 zones de la région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie. 
 les Gedeo, un peuple d'Éthiopie
 le gedeo, une langue couchitique